Henryk Krajewski (1824-1897) – uczestnik powstania styczniowego
 Henryk Krajewski ps. „Trzaska”, „Leśny” – cichociemny, podpułkownik